Verminnen steht für:
 Johan Verminnen (* 1951), flämischer Sänger
 (11846) Verminnen, Asteroid des Hauptgürtels